Такмичење у маратону за мушкарце на 11. Светском првенству у Осаки 2007. одржано је 25. августа на улицама Осаке са почетком у 7,00 часова. Старт и циљ су били на Нагаји стадиону, где се и одржавало првенство. За трку је било пријављено 87 такмичара. Трку су завршила 54 такмичара, 27 је одустало у току трке, а двојица нису ни стартовала.

Маратонска трка бија је најспорија трка досадашњих светских првенстава. Иако је трка почела у 7 сати температура ваздуха на старту је била 28 С°, а влажност је износила 81%. Температура се до 10 сати попела на 33 С°. Због тога је било много одустајања чак 32%

Победник маратонске трке је мало познати 24-годишњи Кенијац Лук Кибот у времену 2 сата, 15 минута, 59 секунди. Иако се међу 10 мајбржих маратонаца на свету свих времена налази 7 такмичара из Кеније, ово је прва победа на светским првенствима после 20 година од Рима 1987.

Титула победника Светског маратон купа, чији се победник одређује на основу резултата три најуспешнија такмичара једне екипе припала је такмичарима Јапана, чији су такмичари заузели пето, шесто и седмо место (Огата, Осаки и Сова).

Занимљиво је напоменти да је у овој трци учествовао и најстарији учесник овог првенства израелски маратонац Сетенг Ајеле рођен 11. априла 1955. са 52 године. Завршио је трку на 19-ом месту са седам минута заостатка за победником.

Земље учеснице 
Учествовало је 87 из 37 земаља.

Рекорди 
Списак рекорда у маратону за мушкарце пре почетка светског првенства (24. августа 2007)

Освајачи медаља

Резултати

Финале

Пролазна времена маратонске трке

Светски маратон куп 

Маратонска трка се бодовала и за Светски маратон куп. Победник се одређује на основу резултата три најуспешнија такмичара једне екипе који су завршили трку. Тај услов испунило је само 9 екипа. Резултати овог такмичења не улазе у укупан биланс медаља на шампионату.

Резултати Светског купа

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт првенства

Светско првенство у атлетици на отвореном 2007.
Маратон на Светском првенству у атлетици на отвореном